Continuum (z łac.) – wyraz związany z ciągłością i trwaniem, może oznaczać jeden z następujących terminów:
 continuum – w fizyce,
 continuum – w teorii mnogości,
 continuum – w topologii,
 continuum – instrument muzyczny,
 kontinuum językowe
 Continuum: Ocalić przyszłość – kanadyjski serial telewizyjny produkowany od 2012 roku.

Uwagi